

Fumetti 
 Cable – personaggio dei fumetti, pubblicato dalla Marvel Comics

Geografia 
 Cable – comune degli Stati Uniti, situato in Wisconsin, nella Contea di Bayfield

Persone 
 Barney Cable (1935) – cestista statunitense
 Bill Cable (1946-1998) – attore, stuntman e modello statunitense
 Howard Cable (1913-1995) – cestista statunitense
 Mildred Cable (1878-1952) – missionaria e scrittrice britannica 
 Stuart Cable (1970-2010) – batterista e personaggio televisivo britannico
 Tom Cable (1964) – allenatore di football americano statunitense 
 Vince Cable (1943) – politico ed economista britannico